

Persone 
 Kyle Gass (1960), chitarrista e attore statunitense
 William H. Gass (1924-2017), scrittore statunitense
 Toni Kordic Gass (1964), cestista canadese
 Robert Gass (1948), compositore statunitense
 Ed Gass-Donnelly (1977), regista canadese

Musica 
 The Gass o Gass – gruppo musicale statunitense

Geografia 
Gass – villaggio indiano